Mauricio Ortega peut faire référence à :
 Mauricio Ortega (né en 1980), coureur cycliste colombien.
 Mauricio Ortega (né en 1994), athlète colombien, spécialiste du lancer du disque.